Luminoso o lumínico puede hacer referencia:
 A lo relativo a la luz, término con muchas acepciones (luz (desambiguación)), especialmente:
como fenómeno físico (luz o energía lumínica).
flujo luminoso
rendimiento luminoso
presión luminosa
intensidad luminosa
luminosidad
propiedad súper lumínica
contaminación lumínica
en astrofísica, tipos de estrellas:
Variable luminosa azul
Estrella gigante luminosa
en botánica:
Euterpe luminosa
como concepto espiritual (iluminación, iluminismo, revelación divina).
en el que suele ser sinónimo de verdad, y luminoso de verdadero; por ejemplo en:
Seres luminosos (ser luminoso):
el cristianismo, para calificar a santos y ángeles.
en la subcultura del esoterismo, para:
designar a algún tipo de ser sobrenatural caracterizado por su bondad.
calificar a personas que dicen tener algún tipo de virtud o poder esotérico.
Sendero Luminoso, grupo terrorista peruano. 
Luminoso, un gato negro euro-argentino.